«Whiskey in the Jar» () — популярная ирландская народная песня. Повествует о разбойнике, ограбившем чиновника и уличившем возлюбленную в измене.

Сюжет 

Текст песни представляет собой рассказ разбойника, который, совершив ограбление правительственного чиновника, оказывается предан женщиной по имени Молли, или Дженни (является ли она его женой, или возлюбленной — однозначно ответить невозможно). Различные версии песни ссылаются на различные города Ирландии; такое географическое разнообразие вызвано народными корнями текста. Также в песне упоминается имя ограбленного чиновника: это капитан Фаррел или полковник Пеппер (как упоминается в др. версии песни). Заканчивается песня куплетом, в котором разбойник мечтает о побеге из места заключения для последующего возврата к красивой жизни.

Происхождение 

Точное происхождение музыки и текста песни установить невозможно. Однако упоминание в песне такого вида оружия, как рапира (), позволяет относить создание песни к XVIII веку. Также существует вероятность, что в первых версиях песни вместо () использовалось древнее ирландское слово (), которым в свою очередь обозначались ирландские нерегулярные солдаты и бандиты, служившие государству в XVII и XVIII веках.

Британский историк Алан Ломакс полагает, что песня впервые прозвучала в XVII веке; по его мнению, народ, населявший Великобританию в семнадцатом столетии, любил местных разбойников и восхищался ими, в Ирландии и Шотландии от набегов разбойников страдали в основном богатые англичане, что возводило разбойников в ранг национальных патриотов.

Песня также обрела популярность в США, из-за её непочтительного отношения к британским чиновникам. Однако, следует отметить, что текст песни в американском варианте претерпел довольно значительные изменения.

Распространение 

В разное время песня была исполнена такими исполнителями как The Dubliners, Grateful Dead, Johnny Logan, The Pogues, Peter, Paul and Mary, , Roger Whittaker, The Clancy Brothers and Tommy Makem, The Irish Rovers, The Poxy Boggards, The Limeliters, U2, King Creosote, Smokie, Flogging Molly, Spiritual Seasons, Santiano, Rebel Son и множеством других. Однако наибольшую популярность среди слушателей получили версии групп Thin Lizzy (первый вариант в рок-, а не фолк-стиле), Pulp и Metallica (перепевка версии Thin Lizzy с использованием их оригинального риффа. В 1998 году версия Metallica получила премию Грэмми в категории «Лучшее исполнение в стиле хард-рок»).

Примечания

Ссылки 
 

Народные песни Ирландии
Народные песни Великобритании
Песни по алфавиту
Песни Metallica
Песни The Dubliners
Песни Thin Lizzy
Синглы 1972 года
Синглы 1973 года